Die Almadina () ist das zweite deutsch-arabische Magazin, das in Deutschland erscheint. Das erste war das Dalil Magazin. Jedes Heft dieses werbefinanzierten kostenlosen Stadtmagazins umfasst rund 80 Seiten mit einer Auflage von mehr als 14.000 Exemplaren. Almadina ist zweisprachig und erscheint monatlich. Es hat nach Verlagsangaben etwa 700 Abonnenten und erreicht mithilfe von 7.500 Auslagestellen über 55.000 Leser. Das Magazin erscheint seit Januar 2000 im Berliner Tawilverlag. Almadina betrachtet sich als unpolitisch. Die Herausgeber möchten der Verständigung zwischen arabischen, deutschen und deutsch-arabischen Bevölkerungsgruppen dienen sowie die Beziehungen zwischen arabischen und deutschen Geschäftsinhabern fördern. Seit 2010 sind alle Heftausgaben auf der Website des Verlags archiviert.

Almadina veröffentlicht seit dem ersten Erscheinen redaktionelle Beiträge, wie beispielsweise über den internationalen Fantastic Futsal Cup 2011 in Berlin oder 2014 über die Vorstellung des Projekts Schalom Rollberg des Berliner Fördervereins Gemeinschaftshaus Morus 14.

Das Stadtmagazin ist in der Zeitschriftendatenbank der Staatsbibliothek zu Berlin verzeichnet.

Weblinks 
 Website des Magazins

Einzelnachweise 

Zeitschrift (Deutschland)
Literatur (Arabisch)
Ersterscheinung 2000
Mehrsprachige Zeitschrift